Pinga (mythologie), godin van de jacht
 José Lázaro Robles, Braziliaans voetballer bijgenaam Pinga